Hollandse Sterren Collectie (The Cats), album van The Cats uit 2008
Hollandse Sterren Collectie (Marianne Weber), album van Marianne Weber uit 2009
Hollandse Sterren Collectie (Frank & Mirella), album van Frank & Mirella uit 2009
Hollandse Sterren Collectie (Zangeres Zonder Naam), album van de Zangeres Zonder Naam uit 2009
Hollandse Sterren Collectie (Tante Leen), album van Tante Leen uit 2009
Hollandse Sterren Collectie (Veldhuis & Kemper), album van Veldhuis & Kemper uit ?
Hollandse Sterren Collectie (Holland Duo), album van Holland Duo uit ?
Hollandse Sterren Collectie (Drukwerk), album van Drukwerk uit ?
Hollandse Sterren Collectie (George Baker Selection), album van de George Baker Selection uit ?
Hollandse Sterren Collectie (Willeke Alberti), album van Willeke Alberti uit ?
Hollandse Sterren Collectie (Maywood), album van Maywood uit ?
Hollandse Sterren Collectie (Johnny Jordaan), album van Johnny Jordaan uit ?
Hollandse Sterren Collectie (Pussycat), album van Pussycat uit ?